„Złoty” Mauritius – polski komiks wydany w serii Kapitan Żbik. Autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Bogusław Polch.

Fabuła komiksu 
Zorganizowana grupa przestępców przebrana za ekipę filmową, napada na konwój przewożący z międzynarodowej wystawy filatelistycznej z Wrocławia do Warszawy cenny znaczek - „Złoty” Mauritius. O napadzie zawiadamia milicję leśniczy, zaalarmowany wyjącą syreną po napadzie. Podczas ucieczki szef bandy ogłusza wspólnika, który z nim podróżuje i porzuca go przy drodze, ponieważ (błędnie) sądzi, iż ten nie żyje. Do sprawy włącza się kapitan Żbik. Od rannego bandyty milicja dowiaduje się o chacie rybackiej na wyspie Mokle. Udaje się tam szef bandy „Czarny”, ale po drodze wpada w zasadzkę milicji i zostaje schwytany. Do chaty rybackiej z cennym znaczkiem udaje się kapitan Żbik, udając człowieka od „Czarnego”. Po krótkiej bijatyce cudzoziemski wspólnik „Czarnego” zostaje schwytany.

Dodatki 
Dodatki ukazały się tylko w  pierwszym i drugim wydaniu tego zeszytu.

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, w którym opisuje on swoją przygodę w pociągu, kiedy musiał interweniować w sprawie dwóch młodych kobiet zaczepianych przez chuliganów.
 Na stronie 35. w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Stanisława Kolczyńskiego: milicjanta ścigającego uzbrojonego bandytę, który napadł na sklep. Plutonowy St. Kolczyński zmarł od trzech ran postrzałowych. 
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł Kronika MO 1944-45 o organizowaniu pracy MO na terenie Rzeszowszczyzny w roku 1944.

Nakład i wydania 
 wydanie I w 1970 – "Sport i Turystyka", nakład: 100 000 egzemplarzy, dodatkiem do zeszytu była zakładka, na której z jednej strony była podobizna kpt. Żbika, a na drugiej fotografie 12 bohaterów odznaczonych medalem Za ofiarność i odwagę
 wydanie II w 1980 – "Sport i Turystyka", nakład: 200 000 egzemplarzy  
 wydanie III w 2002 – "Muza SA"
 wydanie IV w 2008 – "Muza SA" jako dodatek nr 1 do gazety Super Express
 wydanie V w 2016 – Wydawnictwo: Ongrys,

Bibliografia 
 W. Krupka, B. Polch: „Złoty” Mauritius : Warszawa : Sport i Turystyka, 1970.

z
Twórczość Bogusława Polcha